15-й чемпионат Южной Америки по волейболу среди женщин прошёл со 2 по 6 августа 1983 года в Сан-Паулу (Бразилия) с участием 6 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 8-й раз в своей истории выиграла сборная Перу.

Команды-участницы 
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Парагвай, Перу.

Система проведения чемпионата 
6 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

 2 августа: Перу — Колумбия 3:0 (15:2, 15:2, 15:1); Аргентина — Парагвай 3:1 (15:10, 15:17, 16:14, 15:9); Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:1, 15:4).
 3 августа: Венесуэла — Парагвай 3:1 (15:6, 15:9, 13:15, 15:10); Перу — Аргентина 3:0 (15:7, 15:2, 15:1); Бразилия — Колумбия 3:0 (15:1, 15:4, 15:3).
 4 августа: Перу — Парагвай 3:0 (15:1, 15:0, 15:8); Венесуэла — Колумбия 3:2 (6:15, 15:9, 15:6, 12:15, 15:11); Бразилия — Аргентина 3:0 (15:6, 15:3, 15:5).
 5 августа: Перу — Венесуэла 3:0 (15:1, 15:3, 15:1); Аргентина — Колумбия 3:2 (15:4, 11:15, 15:9, 12:15, 15:9); Бразилия — Парагвай 3:0 (15:2, 15:4, 15:0).
 6 августа: Аргентина — Венесуэла 3:2 (11:15, 15:10, 15:12, 11:15, 15:4); Колумбия — Парагвай 3:1 (5:15,15:13, 15:3, 15:8); Перу — Бразилия 3:0 (15:10, 15:5, 15:8).

Итоги

Положение команд

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Южной Америки по волейболу среди женщин
1983 год в волейболе